Ligue A 2020-2021 omfattade 15 lag och spelades mellan 25 september 2020 och 21 april 2021. ASPTT Mulhouse blev franska mästare. Då flera matcher inte spelats p.g.a. Coronaviruspandemin 2019–2021 så rangordnades lagen efter antalet snittpoäng (poäng/antal spelade matcher), istället för efter poäng.

Tabell

Källor

Externa länkar 
  Classement de la Ligue A 2020-2021

2020/2021
Volleybollsäsongen 2020/2021